Abu Dhabi Television − stacja telewizyjna
 Abu Zabi − emirat
 Abu Zabi − miasto
 Abu Zabi − port morski
 Abu Zabi − wyspa
 Abu Zabi − port lotniczy